Ла-Пуэбла-де-Вальдавия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-Вальес. Занимает площадь 29,50 км². Население — 114 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia

Муниципалитеты Паленсии